Weihmann ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Weihmann (1907–1977), deutsch-schweizerischer Sänger (Tenor) und Schauspieler
 Manfred Weihmann (1938–2006), Leiter der Verwaltung Rückwärtige Dienste des Ministeriums für Staatssicherheit

Siehe auch:
 Weimann
 Weiman
 Weymann